Angitola, fiume della Calabria
 lago Angitola, situato lungo il corso del fiume omonimo
 Francavilla Angitola, comune della provincia di Vibo Valentia
 Battaglia dell'Angitola, combattuta nel 1848 presso il fiume omonimo